Западная область — административно-территориальная единица.
 Западная область — в Российской республике и в РСФСР c 1917 по 1918 год, на территории Виленской, Витебской, Могилёвской и Минской губерний, а с апреля 1918 года — и Смоленской (центр — Минск);  с 1918 по 1919 год — Западная коммуна, центр Смоленск. 
 Западная область — в РСФСР c 1929 по 1937 год, на территории Брянской, Калужской, Смоленской губерний и части Тверской.
 Западная область — регион в Сьерра-Леоне, центр — Фритаун.
 Западная область — регион в Уганде, центр — Мбарара.
 Западная область — область Ганы.